Sainte-Christine (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Sainte-Christine (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary